Crackers — filme estadunidense de 1984 estrelado por Sean Penn
Cracker (telessérie) — britânica de drama policial
Cracker — hacker de segurança que explora maliciosamente os pontos fracos de um computador ou rede
Cream cracker — bolacha fina
Cracker (pejorativo) — termo depreciativo para pessoas brancas do sul dos Estados Unidos

Ver também 
Uncle Kracker — cantor estadunidense também conhecido como Kracker

Desambiguações de cinema